

Айона — місто, штат Айдахо
 Айона — місто, штат Міннесота
 Айона — переписна місцевість, штат Флорида